Woyna ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel von Woyna (1789–1862), preußischer Generalmajor
 Eduard von Woyna (1795–1850), österreichischer Diplomat und Feldzeugmeister
 Marian Woyna-Orlewicz (1913–2011), polnischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Emil von Woyna (1812–1881), preußischer Generalleutnant 

 Wilhelm Dewitz von Woyna (1857–1930), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat

Siehe auch
 Dewitz von Woyna
 Woyna-Orlewicz
 Woina
 Wojna
 Voina